Грайс:
 Грайс, Герберт Пол (13 марта 1913 — 28 августа 1988) — лингвист и философ, основатель теории импликатур.
 Грайс, Михаэль (родился 18 августа 1976) — немецкий биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира сезона 2006/2007.